Русско-шведская война:

 Шведско-новгородские войны
 Русско-шведская война (1495—1497)
 Русско-шведская война (1554—1557)
 Ливонская война
 Русско-шведская война (1590—1595)
 Русско-шведская война (1610—1617)
 Русско-шведская война (1656—1658)
 Северная война
 Русско-шведская война (1741—1743)
 Русско-шведская война (1788—1790)
 Русско-шведская война (1808—1809)

См. также 
Русско-шведские войны